Тепеака има више значења:

 Тепеака (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепеака (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Тепеака (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепеака (Тепеака, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику